Nom de dos reis:
 Puzur-Sin d'Assíria
 Puzur-Sin de Kish (a Sumer)